Robert Graham (morto 1437) - nobile scozzese
 Robert Graham (1786-1845) – botanico e medico scozzese
 Robert Graham Jr. (1858-1916) – attore statunitense
 Robert A. Graham (1912-1997) – teologo statunitense
 Robert Graham Wade (1921-2008) – scacchista neozelandese naturalizzato britannico.
 Robert Graham (1938-2008) – scultore statunitense